Okręty US Navy o nazwie USS "McKean", pochodzącej od Williama McKeana:

Pierwszy "McKean" (DD-90) był niszczycielem typu Wickes, który wszedł do służby w 1919, był w rezerwie w latach 1922-1940. Został zatopiony w 1943.
Drugi "McKean" (DD-784) był niszczycielem typu Gearing, który wszedł do służby w 1945, nie brał udziału w działaniach II wojny światowej i został zezłomowany w 1982.

McKean